Municipio de Bowling Green puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bowling Green (condado de Fayette, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Bowling Green (condado de Chariton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Chariton.
 Municipio de Bowling Green (condado de Pettis, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Pettis.
 Municipio de Bowling Green (condado de Licking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Licking.
 Municipio de Bowling Green (condado de Marion, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Marion.